Wiesneriomyces är ett släkte av svampar. Wiesneriomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Wiesneriomyces